Прести (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Персоналии 
 Прести, Жозе Сержио (более известный под именем Зе Сержио; род. 1957) — бразильский футболист, левый нападающий.
 Прести, Филипп (род. 1965) — французский яхтсмен, участник двух летних Олимпийских игр, двукратный чемпион мира в классе «Финн».

Псевдонимы 
 Ида Прести (настоящее имя Иветта Монтаньон; 1924—1967) — французская классическая гитаристка.
 См. также 
 Прест